Mechanicsburg kan syfta på:

 Mechanicsburg, Illinois
 Mechanicsburg, Ohio
 Mechanicsburg, Pennsylvania